Суперкубок Кандиду де Оливейра 1984 года () — 6-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1983/84 «Бенфика» и обладатель Кубка Португалии 1983/84 «Порту». Первый матч в Лиссабоне закончился минимальной победой хозяев (1:0), а во втором «Порту» взял реванш с тем же счётом. Была назначена переигровка, также состоявшая из двух игр. В первом же матче «Порту» разгромил (3:0) «Бенфику» дома, а спустя две недели закрепил свой успех, одержав минимальную победу в гостях, и стал обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Переигровка — первый матч

Переигровка — ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1984 на сайте zerozero.pt

1984
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1985 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Спортивные соревнования в Порту
События 27 марта
События 17 апреля
События 16 мая
События 30 мая
Март 1985 года
Апрель 1985 года
Май 1985 года